Олександр-Станіслав Шпитковський (21 червня 1881 — 6 грудня 1969) — релігійний діяч, історик.

Життєпис 
Народився 21 червня 1881 року у с. Джурин (нині — Чортківського району). Брат Івана-Юліяна Шпитковського

Священник, вивчав історію. Мав ступінь професора. Служив у Соборі святого Юра, викладав у стінах Львівської академічної гімназії. Після приходу у Львів «других совєтів» — служив по селах, в тому числі в Шоломиї.

Після 1946 року — діючий «підпільний священник» УГКЦ.

Одружений з Антоніною з роду Лаголи, в їхньому склепівцю і похований на Личаківському кладовищі.

Помер 6 грудня 1969 року в Львові.

Посилання 
 http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/13/27Tomeniuk.pdf 
 https://issuu.com/meta-ugcc-lviv-ua/docs/meta_berezen_2009

Священники УГКЦ
́